Лохаджанг:
 Лохаджанг — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Лохаджанг — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Муншигандж.